Grote paardenspringmuis
 Siberische paardenspringmuis